Achille Quinet (1838-1907), photographe français ;
 Alexandre Quinet (1836-1900), photographe français ;
Cyprien Quinet, (1897-1944), homme politique français ;
Edgar Quinet (1803 - 1875), écrivain et historien français ;
Fernand Quinet (1898–1972), compositeur et chef d'orchestre belge ;
Mig Quinet (1906 - 2001), peintre belge ;
Marcel Quinet (1915 - 1986), compositeur belge ;
Patrick Quinet (1967 - ), producteur belge ;

Voir aussi 
 Le quinet est également un fort bâton court et pointu, servant à lancer, qui fut une arme des partisans francs-comtois durant les guerres du , particulièrement pendant la guerre de Dix Ans.

Références 

Patronyme belge
Patronyme français